Maync ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Maync (1874–1947), deutscher Germanist und Hochschullehrer
 Susy Langhans-Maync (1911–2003), Schweizer Schriftstellerin
 Wolf Maync (1911–2002), deutscher Heimatkundler und Paläontologe